Luitenant-kolonel  est un grade militaire que l'on retrouve :
 dans les forces armées belges :
 Luitenant-kolonel ou lieutenant-colonel de la composante terre ;
 Luitenant-kolonel ou lieutenant-colonel de la composante air.
 dans les forces armées néerlandaises :
 Luitenant-kolonel de la Koninklijke Landmacht, l'armée de terre ;
 Luitenant-kolonel de la Koninklijke Luchtmacht, l'armée de l'air ;
 Luitenant-kolonel de la Koninklijke Marechaussee, forces de police.

Voir aussi